

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Zadroże – część wsi Matiaszówka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Zadroże – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Zadroże – część wsi Garbek w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo
 Zadroże – część wsi Krajno-Parcele w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno

Miejscowości na Białorusi 
 Zadroże – wieś w obwodzie witebskim, w rej. głębockim, w sielsowiecie Plisa